Conus jucundus abbotti (var.)  är en snäckart som beskrevs av Clench 1942. Conus abbotti ingår i släktet Conus, familjen kägelsnäckor, och undersläkte Dauciconus Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Snäckan blir mellan 2,2 och 4,2 cm lång och finns i Bahamas.

Utseende 
Orangefärgad snäcka med ett oregelbundet vitt mönster. Orange/röda horisontala streck kan förekomma.

Källor 
http://www.gastropods.com/2/Shell_3962.shtml

Noter

Kägelsnäckor
abbotti